Amida – w języku japońskim aspekt buddy Amitabhy 
 Amida – miasto w Turcji (dzisiejsze Diyarbakır)
 Amida – modlitwa żydowska
 Amida – rodzaj chrząszczy z rodziny biedronkowatych